ЕНППИ — египетский футбольный клуб из города Каир, выступающий в Египетской Премьер-лиге. Полное название клуба - ENPPI Sporting Club (Engineering for the Petroleum and Process Industries Sporting Club; Arabic:نادي إنبي الرياضي). Одноименная египетская нефтегазовая компания создана в 1978 году, футбольный клуб появился в 1980. Впервые в высшей лиге клуб оказался в сезоне 2002-2003 года.

История выступлений

Достижения 
 Обладатель Кубка Египта (2): 2005, 2011

Известные игроки 
  Ахмед аль-Мухаммади
  
  Амр Заки
  Кахраба

Форма

Домашняя

Гостевая

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 1980 году в Египте
Футбольные клубы Каира